Matthew steht für:

 Matthew (Name), männlicher Vorname und Familienname
 Name des Schiffes, mit welchem Giovanni Caboto Neufundland entdeckte, siehe Giovanni Caboto #Entdeckungsfahrten
 Matthew (Kentucky), Ort im Morgan County
 Matthew Island, unbewohnte Insel im Pazifik
 St.-Matthew-Insel, unbewohnte Insel vor Alaska
 Hurrikan Matthew, Kategorie-5-Hurrikan (2007)

Siehe auch:
 Mathew
 Matthew-Bibel
 Matthews